ZAZ (співачка)
 Запорізький автомобілебудівний завод
 Цукер, Абрахамс, Цукер — тріо комедійних режисерів, що відомі такими фільмами як Голий пістолет.